Uusküla (Alutaguse), plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse
 Uusküla (Haljala), plaats in de Estlandse gemeente Haljala
 Uusküla (Jõelähtme), plaats in de Estlandse gemeente Jõelähtme
 Uusküla (Lääne-Nigula), plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
 Uusküla (Rapla), plaats in de Estlandse gemeente Rapla